Lenzersdorf ist der Ortsname von

 Lenzersdorf (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Lenzersdorf (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern